Příjmení Vraštil nosí či nosilo více různých osobností:

 Jan Vraštil (1891–1955) – katolický duchovní a historik
 Jaromír Vraštil (1922–1979) – český výtvarník, grafik a ilustrátor
 Jaroslav Vraštil – hudebník, klávesista, hudební vědec a pedagog
 Josef Vraštil (1878–1944) – jezuita a historik, pořídil opis leskovecko-drážďanské bible než shořela
 Lukáš Vraštil (* 1994) – český fotbalista
 Miroslav Vraštil – český sportovec, veslař